12. појединачно првенство САД у шаху одржано је у Њујорку од 18. децембра 1959. до 4. јануара 1960. год. Победу је однео поново Боби Фишер.

Робин Аулт је једини играч који је изгубио све партије на турнирима америчког шампионата, пре нокаут турнира 1990. и 1991. године.

Турнирска табела

Референце 

Првенства САД у шаху
Шаховски турнири
Шах у 1959.
Шах у 1960.